Porocladium är ett släkte av svampar. Porocladium ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Porocladium